В Соединённых Штатах Америки на начало 2016 года имеется 117 охраняемых территорий, имеющих статус национального монумента.

Федеральные агентства и министерства 
117 национальных памятников США управляются шестью федеральными агентствами в рамках четырёх министерств (департаментов). При этом 109 монументов управляются каким-либо агентством самостоятельно, а 8 находятся под совместным управлением двух агентств.

Национальные памятники

См. также 
 Список национальных побережий США
 Список национальных парков США

Примечания 

Списки:США